María de Austria ist der spanische Name folgender Personen:

Maria von Ungarn (María de Austria y Trastámara; 1505–1558), Prinzessin von Kastilien, Österreich und Burgund, Königin von Ungarn und Böhmen
Maria von Spanien (1528–1603) (María de Austria y Avis), Infantin von Spanien, Kaiserin des Heiligen Römischen Reiches